Osoby o tym nazwisku:
 Katherine Horny – peruwiańska siatkarka
 Wojciech Horny – polski muzyk rockowy, kompozytor oraz aranżer

Inne:
 Horny – wieś na Białorusi